Le mot national, nationale au féminin, est un adjectif qui désigne ce qui est relatif à la nation, dans plusieurs langues dont le français et l'anglais.

National

Musique 
 National String Instrument Corporation était une société des États-Unis d'Amérique qui manufacturait les premières guitares à résonateur et d'autres instruments à résonateur.
 National Reso-Phonic Guitars est une société des États-Unis d'Amérique qui possède actuellement le nom de la précédente et qui produit des guitares et d'autres instruments à résonateur.

Presse 
 Le National, journal français fondé en 1830 par Adolphe Thiers.
 National-Hebdo, hebdomadaire français créé en 1984.
 National, cabinet de relations publiques québécois

Sport 
 Abréviation pour désigner le championnat de France de football National, championnat de France de football semi-professionnel qui correspond à la .
 Le National, compétition de tennis française faisant office de championnat de France de tennis masculin et féminin, de 1951 à 1990.
 Nationale, championnat de France de rugby à XV de Nationale créé en 2020.
 Abréviation pour désigner le championnat du Maroc de football amateur qui correspond à la .

Transports 
 National Motor Vehicle Company un constructeur automobile américain du début du .
 National, station de métro de Marseille.

Bâtiment 
 The National Hotel, hôtel américain situé à Miami Beach, en Floride.

Nationale

Transports 
 Abréviation courante en France pour désigner une route nationale.
 Nationale, station de métro de Paris, sur la ligne 6.